Phra Pradaeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Prakan, Thailanda, cu o populație de 207.141 de locuitori și o suprafață de 73,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 67 de sate (muban).

Amphoe în provincia Samut Prakan